Minardi bezeichnet:

 einen ehemaligen italienischen Rennstall, siehe Minardi

 Minardi ist der Familienname folgender Personen:

 Giancarlo Minardi  (* 1947), italienischer Motorsport-Teamchef und Gründer des nach ihm benannten Rennstalls Minardi
 Giuseppe Minardi (1928–2019), italienischer Radrennfahrer
 Louis Minardi (1908–2003), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Menardi